Aş Şaḩrā’ al Gharbīyah kan syfta på följande platser:

Egypten 

 Mersa Matruh (guvernement), 
 Western Desert (öken i Egypten), Al-Wadi al-Jadid, 

Robotskapade Egyptenförgreningar